Observatorul Oaxaca este un observator astronomic privat de amatori, care a fost utilizat din anul 1996 până în 2003 în statul Oxana, Mexic. Codul internațional al observatorului este 732.

Legături externe 

 

Observatoare astronomice din Mexic